Mongòlia Interior (de la transliteració pinyin del seu nom en xinès Nèi Měnggǔ), regió autònoma de la República Popular de la Xina
 Núvol molecular gegant, núvol molecular de massa d'uns centenars de milers de vegades la del Sol
 nmg també és el codi ISO 639-3 del kwasio, llengua parlada al Camerun i a Guinea Equatorial